Super Play kan avse:

Super Play (Storbritannien) – en brittisk TV-spelstidning 1992–1996
Super Play (Sverige) – en svenskspråkig dator- och TV-spelstidning 1992–2009